Моссон:

 Моссон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Моссон, Жорж — французско-немецкий художник.
 Моссон — стадион во Франции.